Амос () — англомовне прізвище. Відомі носії:
 Бен Амос — англійський футболіст
 Найджел Амос — ботсванський легкоатлет